

Patronyme 
 Andrew McGahan (1966-2019), écrivain australien.
 Anna McGahan (née en 1988), actrice australienne.

Homonymie de patronyme